Matthew Phillips, född 6 april 1998, är en kanadensisk professionell ishockeyforward som är kontrakterad till Calgary Flames i National Hockey League (NHL) och spelar för Stockton Heat i American Hockey League (AHL). Han har tidigare spelat för Victoria Royals i Western Hockey League (WHL).

Phillips draftades av Calgary Flames i sjätte rundan i 2016 års draft som 166:e spelare totalt.

Statistik

Referenser

Externa länkar
Matthew Phillips NHL Statistics – Hockey-Reference.com
Matthew Phillips hockey statistics and profile at hockeydb.com

Män
Födda 1998
Levande personer
Idrottare från Calgary
Kanadensiska ishockeyspelare
Kanadensiska idrottare under 2000-talet
Spelare i Victoria Royals
Spelare valda i NHL Entry Draft 2016
Spelare valda av Calgary Flames i NHL Entry Draft
Spelare i Stockton Heat
Spelare i Calgary Flames
Spelare i Calgary Wranglers